Melitta peut désigner :
 Melitta Bentz, une entrepreneuse allemande ;
 Melitta, une entreprise allemande spécialisée dans le petit électroménager ;
 Melitta , un genre d'insectes de la famille des Melittidae ;
 (676) Melitta, un astéroïde ;
 Melitta, un postnom féminin hongrois.